Берберская академия (; ) — культурная ассоциация, основанная в 1966 году Мохандом Аравом Бессаудом и группой молодых кабилов, среди которых был Рамдан Хайфи. Эта группа состояла из интеллектуалов, художников и журналистов, стремящихся использовать Тифинаг. Опасаясь неправильного использования термина «академия», в 1967 году они переименовали ассоциацию в Agraw Imaziɣen (Берберская ассамблея). Она была распущена в 1978 году.

Стандартный берберский алфавит 
Академия предложила стандартный берберский алфавит на основе тифинага, распространенных в Марокко и Алжире, среди которых были кабилы, туареги и риффы, чтобы возродить старую письменность нескольких тысячелетий и расшифровать все берберские диалекты. Периодически и часто на тифинаге организация издавала журнал «Имазиген».

Академия также предложила дизайн берберского флага.

Литература 
 Aghali-Zakara, Mohamed (1994). Graphèmes berbères et dilemme de diffusion: Interaction des alphabets , ajami et tifinagh. Etudes et Documents Berbères 11, 107-121.
 Aghali-Zakara, Mohamed; and Drouin, Jeanine (1977). Recherches sur les Tifinaghs- Eléments graphiques et sociolinguistiques. Comptes-rendus du Groupe Linguistique des Etudes Chamito-Sémitiques (GLECS).
 Ameur, Meftaha (1994). Diversité des transcriptions : pour une notation usuelle et normalisée de la langue berbère. Etudes et Documents Berbères 11, 25–28.

Берберы